Cascina Monache ima više značenja:
 Cascina Monache, Pavia
 Cascina Monache, Torino